Il Collio Goriziano Pinot Nero riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino poco intenso
odore: intenso e caratteristico
sapore: asciutto, gradevole, vellutato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero